Lassinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lassinsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (1 ha)
2. Lassinsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar